Summelstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Summelstjärnen (Idre socken, Dalarna, 685721-131229), sjö i Älvdalens kommun, 
Summelstjärnen (Idre socken, Dalarna, 685912-131523), sjö i Älvdalens kommun,  (5,94 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn